170 rok naszej ery
 170 rok przed naszą erą
 170 liczba naturalna
 galaktyka NGC 170
 planetoida (170) Maria
 droga wojewódzka nr 170
 linia kolejowa nr 170
 francuski samolot szkolny Fouga CM.170 Magister
 niemiecki samolot rozpoznawczy Heinkel He 170
 brazylijski samolot pasażerski Embraer 170